Velika nagrada ZDA 1975 je bila štirinajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 5. oktobra 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 59
| 1:42:58,175
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 59
| + 4,943 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 59
| + 47,637 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 59
| + 49,475 s
| 15
| 3
|-
! 5
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 59
| + 49,986 s
| 14
| 2
|-
! 6
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 59
| + 50,321 s
| 10
| 1
|-
! 7
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 59
| + 1:44,031
| 6
|  
|-
! 8
| 10
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 58
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 57
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 10
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 55
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! NC
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 52
| +7 krogov
| 7
|  
|-
! NC
| 6
|  Brian Henton
| Lotus-Ford
| 49
| +10 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 25
|  Brett Lunger
| Hesketh-Ford
| 46
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 31
|  Roelof Wunderink
| Ensign-Ford
| 41
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! WD
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 0
| Odstop
| 11
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 19
| Obesa
| 4
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 9
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 9
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 5
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Michel Leclère
| Tyrrell-Ford
| 5
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 2
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 2
| Trčenje
| 16
|  
|-
! DNS
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 0
| Okvara
| 21
|  
|-
! DNS
| 20
|  Lella Lombardi
| Williams-Ford
| 0
| Vžig
| 24
|  
|}

Formula 1 sezona 1975
1975